London Road kan syfta på:

 London Road (film) – en film från 2015
 London Road Stadium – en fotbollsarena i Peterborough, England
 London Road (shoppingområde) – ett shoppingområde i Sheffield i England